Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1929 se dispute à Berkeley du 10 au .

Ethel Burkhardt remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna McCune Harper.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna McCune Harper et Lucy McCune.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1929
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1929
Juin 1929